60-й Вирджинский добровольческий пехотный полк (60th Virginia Volunteer Infantry Regiment) был пехотным полком, набранным в штате Виргиния для службы в армии Конфедерации во время Гражданской войны в США. Он сражался в основном в составе Северовирджинской армии.

Формирование 
60-й Вирджинский полк формировался в западных округах Вирджинии. Первыми, в июле, были набраны роты А, В, С и D. Рота Е была переведена в полк из 22-го Вирджинского полка. В августе были набраны остальные роты и полк был официально сформирован 13 августа 1861 года и включён в бригаду Генри Уайза, известную как «Легион Уайза». Командиром полка стал полковник Уильям Старк, подполковником - Джеймс Корли.

Полк имел следующий ротный состав:
 Рота А «Monroe County Invincibles &  Beirne's Sharpshooters, Monroe County Sharpshooters» (Округ Монро)
 Рота В «Greenbrier Farm Rifles» (округ Гринбриер)
 Рота С «Jackson Avengers & Dixie Rifles», (округ Файет)
 Рота D «Alleghany Rifles» (округ Эллени)
 Рота E «Bruce Rifles» (округ Гринбриер)
 Рота F «James River Riflemen & James River Rifles» (округа Фокир, Ботетур и Эллени)
 Рота G «Roane Rangers» (округ Роан)
 Рота I «Mercer Mountain Rangers» (округ Мерсер)
 Рота K «Osceola Guards» (округ Ботетур)

Боевой путь

Примечания

Литература 
 J. L. Scott, 60th Virginia Infantry, H.E. Howard, Jan 1, 1997 ISBN 1561900990
 Lee Wallace, Guide to Virginia Military Organizations 1861-1865 (Virginia Regimental Hist Ser)  H E Howard; Second Edition edition 1986 ISBN 0930919300

Полки армии Конфедерации